Дюкло́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Дюкло, Анри Луи (1816—1900) — французский историк и краевед.
 Дюкло, Жак (1896—1975) — французский политический деятель, руководитель Французской компартии.
 Дюкло, Жан-Ив (род. 1965) — канадский политик и экономист.
 
 Дюкло, Шарль Пино (1704—1772) — французский историк, королевский историограф.